Le Peruggine è l'alias del duo di autrici italiane di fumetti euromanga di genere yaoi, composto da Barbara Apostolico e Claudia Lombardi.

Biografia

Il triennio d'esordio
Circa a metà degli anni novanta il duo ha collaborato inizialmente con la fanzine Cultur Club di Eva Villa, per poi dedicarsi ai loro due progetti personali, Caim e Atlantis, pubblicati il primo con l'Associazione Culturale Cultur Club e il secondo con Marmax Edizioni. Ad oggi sono tra le prime artiste che hanno contribuito alla diffusione del genere Yaoi fuori dai confini giapponesi, riscuotendo un ottimo successo. Proprio dal periodo di collaborazione presso la Cultur Club, le due autrici vengono insignite dell'appellativo "Le Peruggine", direttamente dal pubblico romano, che subito le ha acclamate.

Nel 1997 pubblicano con i tipi della Cultur Club la parodia omoerotica de I cinque samurai, mentre tra il 1997 e 1998, sempre per lo stesso editore, una parodia su Bastard!! in due parti. In quest'ultimo anno realizzano anche il loro primo fumetto originale intitolato Tu e io, per poi dedicarsi nell'anno successivo ad un'altra parodia, ispirata alla serie di Takehiko Inoue: Slam Dunk.

Il successo in Italia
Nel novembre del 2000, sotto l'etichetta Cultur Club, esce nelle fumetterie il primo numero di Caim, miniserie di quattro numeri. A distanza di qualche mese, esce anche il primo numero di Atlantis, per la Marmax Edizioni. Questi due titoli, che le hanno portate nel gotha dello Yaoi italico, sono stati omaggiati dal loro pubblico con fan art e fanfic.

Il successo negli USA
Nel 2006 vengono messe sotto contratto dalla Yaoi Press, casa editrice con sede in Nevada, che le immette nel mercato americano con la storia breve "Figaru", scritta dalla fondatrice Yamila Abraham.

L'anno successivo comincia un periodo particolarmente produttivo sempre in collaborazione con la Yaoi Press, che vede la pubblicazione, all'interno di Winter Demon vol.2 dei lavori del duo. Qualche mese dopo viene pubblicato un artbook con disegni inediti, intitolato Yaoi Gothic: an explicit Sketchbook ed infine il primo volume della loro serie italiana Caim, che avrà il titolo modificato in Cain.

Nel 2008 la collaborazione prosegue nuovamente col numero tre di Winter demon e con la pubblicazione di altri due volumi di Cain, che completano l'edizione americana.
A luglio 2008 partecipano come ospiti allo Yaoi Jamboree 2008, tenutosi a Phoenix e all'Anime Expo, sempre nello stesso mese a Los Angeles.
Per lo Studio Ebi realizzano alcune illustrazioni per Che santo è? Iconografia dei santi in stile manga, pubblicato nel novembre 2008.
Sempre nel 2008 realizzano per lo stesso studio sette rappresentazioni in versione manga dei Sette arcangeli, che vengono poi pubblicate e presentate alla conferenza stampa del 25 gennaio 2009, presso il museo Diocesano di Brescia all'interno della manifestazione annuale dedicata alla cultura giapponese "Il Giappone nel chiostro".

Opere
Le opere sono disposte in ordine cronologico.

Fumetti

La serie Atlantis è ancora in corso di pubblicazione e si è fermata al numero 6.

Narrativa

Altre opere

Collegamenti esterni

Fumettisti italiani
Pseudonimi collettivi
Fumettisti trattanti tematiche LGBT